Список длиннейших пещер мира. Основан на перечне Боба Гульдена. В список включены пещеры протяжённостью более 70 км, по состоянию на 2020 год. Поскольку исследования пещер продолжаются, список постоянно изменяется.

Длиннейшие пещеры мира

См. также 
Список глубочайших пещер

Примечания 

Пещеры